

Cinema 
Stranger Than Fiction – film del 1921 diretto da J.A. Barry
Stranger Than Fiction – film del 1930 (senza regista)
Stranger Than Fiction - Un incubo senza fine (Stranger Than Fiction) – film del 1999 diretto da Eric Bross
Vero come la finzione (Stranger than Fiction) – film del 2006 diretto da Marc Forster

Letteratura 
 Stranger than Fiction – romanzo di Dennis Wheatley del 1959
 La scimmia pensa, la scimmia fa (Stranger Than Fiction: True Stories) – saggio di Chuck Palahniuk del 2004

Musica 
 Stranger than Fiction – album dei Bad Religion del 1994
 Stranger than Fiction – album di John Surman del 1994